Antonio Tovar Bobillo (Rairiz de Veiga, 1921 - Ourense, 2004), poeta gallec.
 Antonio Tovar Llorente (Valladolid, 1911 - Madrid, 1984), filòleg, lingüista i historiador espanyol
 Antonio Tovar y Marcoleta (Madrid, 1847 - Madrid, 1925), militar i polític espanyol